Кубок Німеччини з футболу 2012–2013 — 70-й розіграш кубкового футбольного турніру в Німеччині. Титул захищала дортмундська Борусія. Перемогла 16-й раз у своїй історії Баварія.

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 серпня 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 серпня 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 серпня 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 серпня 2012

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 жовтня 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 жовтня 2012

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 грудня 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 грудня 2012

|}

Чвертьфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 лютого 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 лютого 2013

|}

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 квітня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 квітня 2013

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Німеччини на soccerway 

2012—2013
Німеччина
Німеччина
2012 у німецькому спорті
2013 у німецькому спорті